Aristomaque (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Aristomaque fils de Cléodéos, un des Héraclides ;
 Aristomaque fils de Talaos, père d'Hippomédon.

Personnalité 
 Aristomaque de Soles, agronome grec de l'époque hellénistique.
 Aristomachos III, tyran d'Argos au